Stiebeler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stiebeler (um 1795–1871), deutscher Zeichner und Kupferstecher
 Walter Stiebeler (1919–2007), deutscher Richter